Beswick ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Beswick, Baron Beswick (1911–1987), britischer Journalist, Wirtschaftsmanager und Politiker
 Gary Beswick (* 1977), englischer Fußballschiedsrichterassistent
 Hannah Beswick (1688–1758), wurde nach ihrem Tod als Manchester Mummy bekannt
 Martine Beswick (* 1941), britische Schauspielerin
 Tomás Beswick (1911–nach 1936), argentinischer Sprinter